Ventosa de la Cuesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ventosa de la Cuesta (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Ventosa de la Cuesta (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar